Муравщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Муравщина — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Муравщина — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Муравщина — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Муравщина — деревня в Смоленском районе Смоленской области.